Gavi, municipalitat italiana de la regió del Piemont.
 Gavi, petita illa italiana de l'arxipèlag de les Poncianes, al mar Tirrè.
 Gavi, nom esportiu del futbolista sevillà Pablo Martín Páez Gavira.
 Gavi, nom oficial de l'organisme conegut per les sigles GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).